Lejbowicz, nazwisko pochodzące od imienia Lejb, Lejba, Leib, także w formie Leybowicz, Leibowitz, Leibovitch, Leibovich
 Boris Leibovich Blank (ur. 1952), szwajcarski muzyk, współtwórca zespołu Yello
 Jakub Lejbowicz Frank (1726-1791), twórca żydowskiej sekty frankistów
 Hirsz Lejbowicz (1700-1785), polski grafik i rytownik 
 Ilan Lejbowicz (ur. 1967), izraelski prawnik i polityk
 Rubén Leibovich (ur. 1934), argentyński zapaśnik
 Samuel Lejbowicz Molewer (1824-1898), ortodoksyjny rabin, naczelny rabin białostockiej gminy żydowskiej